Кузьма́ Афана́сьев:
 Афанасьев, Кузьма Афанасьевич (1907—1971) — чувашский писатель, более известен как Кузьма Афанасьевич Чулгась.
 Афанасьев, Кузьма Кириллович (1917—1966) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.